Alma Mahler-Werfel, compositora i pintora austríaca.
 Franz Werfel, escriptor austríac.